W Polsce 
 Kramarzewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów 
 Kramarzewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo 
 Kramarzewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jeziorany
 Kramarzewo – gromada w powiecie grajewskim